MF er en forkortelse for:

 Medlem af Folketinget.
 Mezzoforte, et italiensk musikudtryk for halvkraftigt.
 Mellemfrekvens: Frekvensforskellen mellem det indkomne signal og modtagerens indbyggede oscillatorfrekvens. Også betegnelse for frekvensområdet Mellembølge i området fra 525 til 1605 kHz. Se også superheterodynmodtager.
 Menighedsfakultetet i Århus. Der findes også et MF i Oslo.
 Massey Ferguson er produktnavnet for en serie af traktorer, mejetærskere og andre landbrugsredskaber.

M/F anvendes som forkortelse for Motorfærge.